Casatejada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casatejada (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casatejada (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar